Governo Schmidt può riferirsi a tre governi della Repubblica Federale Tedesca guidati da Helmut Schmidt:
Governo Schmidt I, in carica dal 16 maggio 1974 al 14 dicembre 1976;
Governo Schmidt II, in carica dal 16 dicembre 1976 al 4 novembre 1980;
Governo Schmidt III, in carica dal 6 novembre 1980 al 1º ottobre 1982.